Национальная лига 1960/1961 () — 3-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 27 августа 1960 года и закончился 4 июня 1961 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Переходный турнир

Ссылки 
 Статистика сезона на angelfire.com
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1960/1961
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1960 году
Спорт в Турции в 1961 году